Met de gewone metriek of euclidische afstandsfunctie wordt de afbeelding  gegeven door:

waarbij 
 voor , dus  is de euclidische norm. 

Hierbij is V een verzameling getallen, bijvoorbeeld  of , of vectoren, bijvoorbeeld .

Voorbeeld 
In  geldt bijvoorbeeld dat  de euclidische afstandsfunctie is.

Zie ook 
 Afstand
 Afstand (wiskunde), ook metriek genoemd

Wiskundige analyse
Euclidische meetkunde
Metriek
Topologie